Я́лмари А́рви Ла́нкинен (; ) — финский архитектор-функционалист.

Биография 
Родился в Санкт-Андре в семье каменщика. По окончании в 1916 году Выборгского реального лицея поступил в Хельсинкский политехнический институт по специальности архитектура, окончив его 1921 году. 

Работал в архитектурном бюро Уно Ульберга, затем в 1927 году Ланкинен основал собственную фирму в Выборге, где спроектировал ряд построек: ранние относятся к неоклассицизму, а поздние, лишённые заметных элементов декора — к функционализму. Одновременно преподавал в Выборгском ремесленном училище (teollisuuskoulu) и в Выборгской школе искусств. К его характерным архитектурным приёмам относятся орнаменты: лепные фасадные и напольные.  

Увлекался фотографией. Обширный фотоархив Ланкинена, имеющий большую историческую ценность, передан в музейный фонд Финляндии.

После советско-финляндской войны (1939—1940) архитектурное бюро Ланкинена переехало в Лахти. Там 18 мая 1970 года и скончался архитектор, спроектировавший более двухсот зданий и сооружений.

Избранные постройки 

 1928 Здание приходского дома кафедрального лютеранского собора в Выборге, ныне Дом молодёжи (ул. Димитрова, д. 5).
 1928 Здание финского сберегательного банка в Выборге (ул. Вокзальная, д. 13).
 1932—1936 Приёмное отделение и главный корпус психиатрической больницы в Йоутсено.
 1932 Здание волостного управления, Выборг (ул. Северная, д. 10).
 1933 Здание муниципалитета в Руоколахти.
 1934 Здание банка в Хийтоле.
 1937 Здание христианско-социального центра «Тоукола» в Выборге (не сохранилась).
 1937 Часовня в Таммисуо (не сохранилась).
 1937 Здание школы в Лесогорском (не сохранилось).
 1938 Баня в районе Хиекка (ныне — Выборгский посёлок), Выборг (не сохранилась).
 1939 Гостиница Вуоксенхови в Приозерске.
 1939 Склад и офис фирмы Starckjohann Oy (совр. BE Group) в Выборге (ул. Данилова, д. 7).
 1939 Больница в Йоутсено.
 1951 Больница в Пайхколе.

Литература 
 

Архитекторы Выборга
Архитекторы Финляндии
Архитекторы-функционалисты
Педагоги Выборга